Vandamia är ett släkte av fjärilar. Vandamia ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Trågspinnare
Vandamia